Alain Rochat – ex calciatore svizzero
 Bigambo Rochat – calciatore svizzero
 Giorgio Rochat – storico e accademico italiano
 Laurence Rochat – ex fondista svizzera
 Marc Rochat – sciatore alpino svizzero